Lonzi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonella Ragno-Lonzi (* 1940), italienische Florett-Fechterin
 Gianni Lonzi (* 1938), italienischer Wasserballspieler